Shopi est une ancienne enseigne de supermarchés appartenant au groupe Carrefour.
 les Shopis sont des personnes partageant le même dialecte habitant en Bulgarie, Serbie et République de Macédoine.